Alberto Feri  – cantante italiano
 Villa Feri – villa di Firenze

Pagine correlate 
Fera